Rhyncholagena är ett släkte av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Rhyncholagena i familjen Diosaccidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Miraciidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Rhyncholagena